Beernink ist der Familienname folgender Personen:

 Henk Beernink (1910–1979), niederländischer Politiker (CHU) und Jurist
 Loek Beernink (* 1986), niederländische Schauspielerin und Sängerin